Алексе́й Никола́евич Потёмкин (26 марта 1921 — 25 августа 2003) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (19.04.1944).Генерал-лейтенант (29.04.1978).

Молодость и начало военной службы 
Родился 26 марта 1921 года в селе Весело-Вознесенка ныне Неклиновского района Ростовской области в семье рыбака. Русский.

В 1936 году, после окончания Весело-Вознесенской семилетней школы, поступил в Таганрогское педагогическое училище. В 1939 году окончил его и поступил в Ростовский педагогический институт.

В РККА — с ноября 1939 года по «Ворошиловскому» набору. Службу начал в 301-м стрелковом полку 48-й стрелковой дивизии, дислоцированной на станции Идрица Калининской (ныне Тверской) области, был красноармейцем, а с июня 1940 года — заведующим делопроизводством ОВС этого полка. Принимал участие во вводе Советских войск в Прибалтику. Впоследствии 48-я стрелковая дивизия дислоцировалась в столице Латвийской ССР Риге. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

Великая Отечественная война 
Участник Великой Отечественной войны с первого дня. С 22 июня 1941 года участвовал в Прибалтийской оборонительной операции Северо-Западного фронта на шяуляйском направлении, 15 июля был назначен командиром взвода подрывников. Трижды выходил из окружения. В октябре был направлен на учёбу на курсы усовершенствования командного состава в городе Рыбинске, которые окончил в январе 1942 года. По их окончанию лейтенант Потёмкин был назначен командиром роты морской пехоты в 71-ю отдельную морскую стрелковую бригаду (тогда же в январе переименована в 2-ю гвардейскую стрелковую бригаду), к тому времени переброшенную из-под Москвы в состав 1-й ударной армии Северо-Западного фронта, под город Старая Русса. Участник Демянской наступательной операции 1942 года.

20 марта 1942 года при отражении немецкого контрнаступления под Старой Руссой был тяжело ранен. После излечения в госпитале в конце апреля 1942 года назначен помощником начальника штаба 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии, формирующейся в Московском военном округе и летом 1942 года направленной на Воронежский фронт. В августе 1942 года стал помощником начальника оперативного отделения штаба 25-й гвардейской стрелковой дивизии. В январе 1943 года во время Харьковской наступательной операции был назначен помощником начальника штаба 78-го гвардейского стрелкового полка, а в июне 1943 — начальником штаба полка.

Начальник штаба 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии (6-я армия, Юго-Западный фронт) гвардии майор А. Н. Потёмкин проявил исключительное мужество в ходе битвы за Днепр. Из-за болезни командира он тогда временно исполнял обязанности командира полка. В ночь на 26 сентября 1943 года он во главе десантной группы переправился через Днепр южнее села Войсковое (Солонянский район Днепропетровской области). Овладев плацдармом на правом берегу реки, группа обеспечила успешную и быструю переправу через Днепр остального полка. За последующие двое суток боёв полк отбил 6 контратак немцев, уничтожил до батальона пехоты с танками и орудиями, захватил при этом в плен 28 немецких солдат и офицеров, 3 артиллерийских орудия, 4 миномёта и 6 пулемётов. В результате полк удержал плацдарм и дал возможность переправиться на правый берег Днепра двум дивизиям 6-й армии и сводному отряду соседней армии. За этот тяжелейший бой 38 воинов полка получили звание Героев Советского Союза, в том числе и его командир.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии майору Алексею Николаевичу Потёмкину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В декабре 1943 года назначен командиром 78-го гвардейского стрелкового полка (утверждён в должности в апреле 1944 года). Полк под его командованием участвовал в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской наступательных операциях, в ходе которых форсировал реку Южный Буг, освобождал города Балту и Котовск, а 5 апреля 1944 года вышел к Днестру севернее Дубоссар. Во время боёв за освобождение Молдавии 16 апреля 1944 года был тяжело ранен. Всего за годы войны был трижды ранен и два раза контужен.

Почти год лечился в госпитале в городе Дубоссары. После излечения продолжал службу в Советской Армии и в апреле 1945 года был направлен на учёбу в академию.

Послевоенная служба 
В 1947 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С ноября 1947 года — начальник оперативного отделения штаба 18-й отдельной стрелковой бригады. С мая 1950 года — преподаватель тактики в Военной академии имени М. В. Фрунзе. В декабре того же года сам вновь направлен учиться.

В 1952 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С декабря 1952 года — начальник штаба — заместитель командира 36-й стрелковой дивизии, с декабря 1955 — командир 124-й гвардейской стрелковой дивизии в Забайкальском военном округе, с мая 1956 года командовал 72-й гвардейской механизированной дивизией, с июня 1957 — командовал 13-й мотострелковой дивизией, с июня 1958 года командовал 69-й мотострелковой дивизией в Северном военном округе (управление в г. Вологда).

С марта 1960 года по декабрь 1966 года — начальник штаба — первый заместитель командующего и член Военного Совета 8-й гвардейской армии Группы советских войск в Германии.

С марта 1967 года продолжал службу помощником командующего войсками Московского военного округа по гражданской обороне. С июля 1968 года — начальник управления боевой подготовки штаба Московского военного округа — заместитель командующего округом по боевой подготовке. С ноября 1970 года — начальник штаба Гражданской обороны СССР. По должности также являлся членом Всесоюзной чрезвычайной противоэпидемической комиссии СССР с 1971 по 1973 годы.

С августа 1973 года — советник командующего военным округом Национальной Народной Армии ГДР. С февраля 1976 года — главный генерал-инспектор Инспекции Главнокомандующего Объединёнными Вооружёнными силами государств — участников Варшавского Договора. С декабря 1978 года генерал-лейтенант Потёмкин — в запасе. 

Жил в Москве. Активно вёл общественную деятельность. Член Общественной Палаты при Правительстве Москвы (1996—2000), член Правления Центрального дома ветеранов в Москве (1990—2000). Член Координационного совета при Министерстве Обороны Российской Федерации (1996—2003). С 1997 по 2002 годы был председателем клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области. Написал небольшие по объёму воспоминания, печатавшиеся в журнале «Военно-исторический архив».

Во время службы избирался членом Иркутского областного комитета КПСС (1956—1958) и депутатом Иркутского областного Совета депутатов трудящихся (1956—1958), депутатом Верховного Совета Бурятской АССР в 1958 году.  

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Семья 
 Отец — Николай Андреевич (1890—1965).
 Мать — Ефросинья Леонтьевна (1888—1972).
 Жена — Валентина Александровна (1919—1995).
 Дети — сыновья Алексей Алексеевич (род. 1949), Андрей Алексеевич (род. 1955); дочь - Людмила Алексеевна (1944—2020).

Воинские звания 
 лейтенант (16.01.1942);
 старший лейтенант (27.05.1942);
 капитан (14.11.1942);
 майор (29.06.1943);
 подполковник (5.11.1947);
 полковник (22.06.1951);
 генерал-майор (25.05.1959);
 генерал-лейтенант (29.04.1970).

Награды 
 Советские награды:
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 3517, звание присвоено 19 марта 1944 года).
 Орден Ленина (19.03.1944).
 Орден Красного Знамени (14.02.1944).
 Орден Александра Невского (29.09.1943).
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985).
 Орден Трудового Красного Знамени (22.02.1968).
 Два ордена Красной Звезды (4.02.1943, 26.10.1955).
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (30.04.1975).
 Медали, в том числе «За отвагу» (6.12.1942), «За боевые заслуги» (15.11.1950), «За отвагу на пожаре» (23.01.1973), «За безупречную службу» I степени (1960).

 Иностранные награды:
 ГДР — Военный орден «За заслуги перед народом и Отечеством» в золоте и две медали.
 Монголия — Орден «За боевые заслуги» (06.07.1971), медали «50 лет Монгольской Народной Армии» (15.03.1971) и «50 лет Монгольской Народной Революции» (16.12.1971).	
 Чехословакия — орден «Военный крест 1939 года» и две медали, в том числе «40 лет освобождения Чехословакии Советской Армией» (19.03.1985).
 Болгария — 3 медали.

Сочинения 
 Потёмкин А. Н. Священная война! // «Военно-исторический архив». — 2001. — № 4. — С.22—43.; № 5. — С.70—81.

Память 
 Почётный гражданин украинских городов Днепропетровск, Балта, Котовск.
 Почётный гражданин Неклиновского района (2000).
 В 2005 году Весело-Вознесенской средней школе Неклиновского района присвоено имя Героя Советского Союза генерал-лейтенанта А. Н. Потёмкина.
 Мемориальная доска в память об А. Н. Потёмкине установлена Российским военно-историческим обществом на здании Весело-Вознесенской средней школы, где он учился.

Примечания

Источники 
 
 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975). Том 4. Командный состав Сухопутных войск (армейское и дивизионное звенья). Часть вторая. — Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2019. — 586 с. — ISBN 978-601-7887-31-5. — С.354-358.

Ссылки 
 
 Биография А. Н. Потёмкина на сайте «Солдаты XX века» 
 Грибов Ю. Строевым по жизни // «Красная звезда», 22 марта 2001 года. 
 Герои Советского Союза — уроженцы Дона 
 О А. Н. Потёмкина на сайте городской администрации города Кропоткин

Командиры полков в Великой Отечественной войне
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники Ростовского государственного педагогического университета
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Бурятской АССР
Почётные граждане Днепра
Почётные граждане Балты
Почётные граждане Подольска (Украина)
Похороненные на Троекуровском кладбище